Tamo real puede referirse a:

 el nombre común de la planta Dictamnus hispanicus; o
 el nombre común de la planta Paeonia broteri.